Махмуд Гарби (; род. 11 февраля 1982, Тунис, Тунис) — тунисский гандболист, разыгрывающий французского клуба «ГК Нант» и сборной Туниса.

Карьера

Клубная 
Махмуд Гарби начинал профессиональную карьеру в тунисском клубе ES Tunis, в составе клуба четырежды становился чемпионом Туниса. В 2010 году Гарби перешёл в ГК Нант

В сборной 
Махмуд Гарби выступает за сборную Туниса. За сборную Туниса Гарби сыграл 179 матчей и забросил 289 гола.

Награды
 Обладатель кубка французской лиги: 2015
 Чемпион Туниса: 2004, 2005, 2009, 2010
 Обладатель кубка Туниса: 2002, 2005, 2006
 Серебряный призёр кубка ЕГФ: 2013, 2016
 Серебряный призёр лиги чемпионов Африки: 2005
 Чемпион Африки: 2006, 2010, 2012

Статистика
Статистика Махмуда Гарби в сезоне 2016/17 указана на 9.6.2017

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/mahmoud-gharbi

Гандболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ГК «Нант»